Марион има више значења:
 Округ Марион (Јужна Каролина)
 Округ Марион (Џорџија)
 Округ Марион (Ајова)
 Округ Марион (Алабама)
 Округ Марион (Арканзас)
 Округ Марион (Западна Вирџинија)
 Округ Марион (Илиноис)
 Округ Марион (Индијана)
 Округ Марион (Канзас)
 Округ Марион (Кентаки)
 Округ Марион (Мисисипи)
 Округ Марион (Мисури)
 Округ Марион (Орегон)
 Округ Марион (Охајо)
 Округ Марион (Тексас)
 Округ Марион (Тенеси)
 Округ Марион (Флорида)
 Марион (Јута)
 Марион (Њујорк)
 Марион (Монтана)
 Марион (Пенсилванија)
 Марион (Алабама)
 Марион (Вирџинија)
 Марион (Тексас)
 Марион (Јужна Дакота)
 Марион (Јужна Каролина)
 Марион (Арканзас)
 Марион (Висконсин)
 Марион (Индијана)
 Марион (Канзас)
 Марион (Луизијана)
 Марион (Мичиген)
 Марион (Северна Дакота)
 Марион (Северна Каролина)